Geslacht
 
Bloys van Treslong (geslacht)

Personen

 Willem Bloys van Treslong (1529–1594), een watergeus.
 Jhr. Jacob Arnout Bastingius Bloys van Treslong, elders Ir. Jacob Arnold Bastingius Bloys van Treslong genoemd, (1756–1826), secretaris-generaal van het Ministerie van Marine.
 Johan Arnold Bloys van Treslong (1754–1824), Schout-bij-nacht in de Slag bij Kamperduin.
 Cornelis Johan Bloys van Treslong (1752–1837), Kapitein-ter-Zee. 
 Jhr. Cornelis Ysaac Bloys van Treslong (1763–1826), bracht het tot Kapitein-ter-zee in de Bataafse en Koninklijk Hollandse marine.
 Jhr. Willem Otto Bloys van Treslong, (1765–1837).

Schepen vernoemd naar Bloys van Treslong
 Bloys van Treslong (fregat uit 1980), een Nederlands fregat van de Kortenaerklasse.